Давид Муджири е грузински футболист.

Национален отбор 
Записал е и 25 мача за националния отбор на Грузия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Грузински футболисти
Футболисти на Динамо Тбилиси
Футболисти на Локомотив (Москва)